Wells Fargo Arena est le nom donné par Wells Fargo à plusieurs salles de sport aux États-Unis, comme :
 Wells Fargo Arena (Des Moines), salle omnisports de  places située dans l'Iowa Events Center de Des Moines.
 Wells Fargo Arena (Tempe), stade des Arizona State Sun Devils, une équipe de basket-ball de l'Université d'État de l'Arizona.